Australian Open 1998 – pierwszy w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 19 stycznia – 1 lutego 1998 roku, na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne. Była to 86. edycja rozgrywek oraz 11. odsłona imprezy na kortach Melbourne Park.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 
 
 
 

Australian Open według lat
1998 w tenisie ziemnym
1998 w Australii